Петриче́нко — українське прізвище.

Відомі носії 

 Петриченко Андрій Архипович (1922-1945) — Герой Радянського Союзу.
 Петриченко Василь Флорович (* 1956) — президент Національної академії аграрних наук України.
 Петриченко Віктор Павлович — голова Київської міської організації фізкультурно-спортивного товариства «Спартак», заслужений працівник фізичної культури і спорту України.
 Петриченко Данило Юхимович — вояк армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром (див. Список вояків армії УНР, розстріляних більшовиками під Базаром 1921 року).
 Петриченко Євген Володимирович (народ. 1976) — український композитор.
 Петриченко Іван Михайлович — Герой Радянського Союзу.
 Петриченко Кирило Никифорович (1822—1895) — російський контр-адмірал, публіцист.
 Петриченко Костянтин Никифорович (1915—1994) — радянський кінооператор.
 Петриченко Олександр Тихонович (1923-2008) — український поет.
 Петриченко Олексій Максимович (1911—1986) — вчений-ливарник.
 Петриченко Степан Максимович (1892—1947) — голова Військово-революційного комітету Кронштадтського повстання, анархо-комуніст.

Примітки